Annotazione – modo per aggiungere metadati nel codice sorgente Java
 Annotazione genica – processo che consiste nel mappare geni ed altre caratteristiche biologiche all'interno di una sequenza di DNA